Birkmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Birkmeyer, deutsche Boulespielerin
 Fritz Birkmeyer (1848–1897), deutscher Zeichner, Maler, Glasmaler und Illustrator
 Karl von Birkmeyer (1847–1920), deutscher Jurist
 Birkmeyer (Familie), Wiener Tänzerfamilie

Siehe auch:

 Walther Birkmayer (1910–1996), österreichischer Neurologe, Psychiater und Universitätsprofessor
 Birkmaier
 Birkmeier
 Birkenmeier
 Birkenmajer